Chilobrachys — род пауков из семейства пауков-птицеедов (Theraphosidae), обитающих в Индии, Китае и странах Юго-Восточной Азии.

Классификация 
По данным , на апрель 2016 года в род входят следующие виды:
 Chilobrachys andersoni (Pocock, 1895) — Индия, Мьянма, Малайзия
 Chilobrachys annandalei Simon, 1901 — Малайзия
 Chilobrachys assamensis Hirst, 1909 — Индия
 Chilobrachys bicolor (Pocock, 1895) — Мьянма
 Chilobrachys brevipes (Thorell, 1897) — Мьянма
 Chilobrachys dyscolus (Simon, 1886) — Вьетнам
 Chilobrachys femoralis Pocock, 1900 — Индия
 Chilobrachys fimbriatus Pocock, 1899 — Индия
 Chilobrachys flavopilosus (Simon, 1884) — Индия, Мьянма
 Chilobrachys fumosus (Pocock, 1895) — Индия
  (Yin & Tan, 2000) — Китай
 Chilobrachys hardwickei (Pocock, 1895) — Индия
 Chilobrachys himalayensis (Tikader, 1977) — Индия
 Chilobrachys huahini Schmidt & Huber, 1996 — Таиланд
 Chilobrachys hubei Song & Zhao, 1988 — Китай
 Chilobrachys khasiensis (Tikader, 1977) — Индия
 Chilobrachys liboensis Zhu & Zhang, 2008 — Китай
  Karsch, 1892 — Шри-Ланка
 Chilobrachys oculatus (Thorell, 1895) — Мьянма
 Chilobrachys paviei (Simon, 1886) — Таиланд
 Chilobrachys pococki (Thorell, 1897) — Мьянма
 Chilobrachys sericeus (Thorell, 1895) — Мьянма
 Chilobrachys soricinus (Thorell, 1887) — Мьянма
 Chilobrachys stridulans (Wood Mason, 1877) — Индия
 Chilobrachys thorelli Pocock, 1900 — Индия
 Chilobrachys tschankoensis Schenkel, 1963 — Китай

Примечания 

Пауки-птицееды